47 стран подали заявки на участие в Кубке африканских наций 2000 года, претендуя на 16 мест в финальном турнире. Первоначально Египет  (действующий чемпион) и Зимбабве (хозяин турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 45 страны разыграли 14 путёвок в двух раундах. Однако позже хозяевами финального турнира стали Гана и Нигерия, автоматически получив путёвки, а для розыгрыша осталось только 13 путёвок. Кроме того, Зимбабве лишилась своей путёвки, перестав быть хозяином турнира, а отборочный турнир уже шёл. Для разрешения этой проблемы было принято решение, что команды, занявшие вторые места в двух группах (в которых число участников за счёт новых хозяев турнира сократилось до трёх), вместе с Зимбабве сыграют дополнительный третий раунд для определения обладателя одной путёвки.

Предварительный раунд 

  вышел в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

  вышло в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

  отказалась от игры,  вышла в групповой раунд.

  вышел в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

  вышел в групповой раунд.

  вышел в групповой раунд.

  вышел в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

  отказалась от участия в турнире,  вышел в групповой раунд.

  отказалась от участия в турнире,  вышло в групповой раунд.

  вышло в групповой раунд.

  вышло в групповой раунд.

  вышла в групповой раунд.

Групповой раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Дополнительный раунд

Примечания

Ссылки 

 Кубок африканских наций 2000 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 2000 году